«Промкооперация»:
 Спартак (футбольный клуб, Днепропетровск) («Промкооперация» в 1930—1934 годах).
 Спартак (футбольный клуб, Киев) («Промкооперация» в 1930—1934 годах).
 Спартак (футбольный клуб, Ленинград) («Промкооперация» в 1931—1934 годах).
 Спартак (футбольный клуб, Москва) («Промкооперация» в 1931—1934 годах).
 Спартак (футбольный клуб, Харьков) («Промкооперация» в 1931—1934 годах).
 Спартак (клуб по хоккею с мячом) («Промкооперация» в 1931—1934 годах).

См. также 
 Производственный кооператив